Алхамбра има више значења:
 Алхамбра
 Алхамбра (Илиноис)
 Алхамбра (Калифорнија)